Mikhaïl V. Frounze, révolutionnaire russe ;
Frounze, ancien nom de la ville de Bichkek, capitale du Kirghizistan, et nommée d'après le précédent ;
Frounze est un arrondissement de Saint-Pétersbourg ;
  (renommé  après la dislocation de l'Union soviétique) croiseur de bataille de la .